Бехово или Бёхово — название населённых пунктов.

Россия 
 Бёхово — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Бехово — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Бехово — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 Бёхово — деревня в Заокском районе Тульской области.